Ludzie:
 David Hennessy – brytyjski arystokrata i polityk
 Jill Hennessy – kanadyjska aktorka
 John L. Hennessy – amerykański przedsiębiorca, nauczyciel akademicki
 Josh Hennessy – amerykański hokeista

Przedsiębiorstwa:
 Hennessy (koniak) – francuska marka koniaku